Francisco Tomás puede referirse a:
Francisco Tomás García, ciclista español.
Francisco Tomás Morales, militar español.
Francisco Tomás Oliver, anarquista español.
Francisco Tomás Pavón Cruz, cantaor gitano.
Francisco Tomás y Valiente, jurista español.